Ви́ктор Руи́с ():
 Руис дель Валье, Виктор (род. 1969) — мексиканский футболист, полузащитник.
 Руис Торре, Виктор (род. 1989) — испанский футболист, центральный защитник.